Birkental ist ein deutscher Ortsname:

 Birkental (bis 1936: Birkowitz), Kreis Oppeln, Oberschlesien, seit 1945: Bierkowice (Opole), Stadtteil von Oppeln, Woiwodschaft Oppeln, Polen

sowie:

 Birkental, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Parowa (Węgorzewo), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Birkental, Kreis Flatow, Westpreußen, seit 1945: Poborcze, Ort im Powiat Złotowski, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Birkental (bis 1930: Kotzuren), Kreis Guttentag, Schlesien, seit 1945: Kocury (Dobrodzień), Ort im Powiat Oleski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Birkental (bis 1930: Klein Brzosken), Kreis Johannisburg, Ostpreußen, ab 1945: Brzózki Małe, untergegangener Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: 
Birkenthal
 Birkentalmühle